Airton Lima Barbosa (Bom Jardim, 20 de setembro de 1942 - Rio de Janeiro, 01 de Maio de 1980) foi um instrumentista, compositor de música popular brasileira e um dos fundadores da gravadora Kuarup.

Discografia
Mário Tavares, Radamés Gnattali e Ernest Widmer (Quinteto Villa-Lobos)
O grande palhaço
Quinteto Villa-Lobos interpreta (Quinteto Villa-Lobos)
Vanguarda (Quinteto Villa-Lobos e Luizinho Eça)
Quinteto Villa-Lobos (Quinteto Villa-Lobos)
Reencontro (Silvinha Telles, Edu Lobo, Tamba Trio e Quinteto Villa-Lobos)

Compositores de Pernambuco
Naturais de Bom Jardim (Pernambuco)